Indri (halfaap), de grootste nog levende halfaap
Indriachtigen, de familie waartoe de indri behoort
Indri (India), een plaats in India